Cnemaspis — рід геконів з підродини Справжні гекони. Включає понад 100 видів.

Опис 
Це невеличкі гекони. Загальним розміром до 8—10 см. Шкіра має світлі кольори — зелений, світло—коричневий. Тулуб стиснутий, з чисельними горбинками. кінцівки тонкі, біля основи різко розширені. Хвіст звичайний, не стиснутий на відміну від тулуба.

Спосіб життя 
Полюбляє тропічні ліси. Живе як на деревах, так й серед високої рослинності, у чагарниках. Активні вдень. Харчуються комахами.

Це яйцекладні гекони. Відкладають до 2 яєць.

Розповсюдження 
Представники цього роду мешкають у Південно-Східній Азії та Африці.

Види

Африканська група 

 C. africana (Werner, 1895)
 C. alantika Bauer, Chirio, Ineich & LeBreton, 2006
 C. barbouri Perret, 1986
 C. dickersonae (Schmidt, 1919)
 C. dilepis Perret, 1963
 C. elgonensis Loveridge, 1936
 C. gigas Perret, 1986
 C. koehleri (Mertens, 1937)
 C. occidentalis Angel, 1943
 C. petrodroma Perret, 1986
 C. quattuorseriata (Sternfeld, 1912)
 C. spinicollis (Müller, 1907)
 C. uzungwae Perret, 1986

Індійська група 

 C. aaronbaueri Sayyed, Grismer, Campbell, & Dileepkumar, 2019
 C. adii Srinivasulu, Kumar, & Srinivasulu, 2015
 C. agarwali Khandekar, 2019
 C. ajijae Sayyed, Pyron, & DiLeepkumar, 2018
 C. alwisi M. Wickramasinghe & Munindradasa, 2007
 C. amba Khandekar, Thackeray, & Agarwal, 2019
 C. amboliensis Sayyed, Pyron, & DiLeepkumar, 2018
 C. amith Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. anaikattiensis Mukherjee, Bhupathy, & Nixon, 2005
 C. anamudiensis Cyria, Johny, Umesh, & Palot, 2018
 C. anandani Murthy, Nitesh, Sengupta, & Deepak, 2019
 C. andersonii (Annandale, 1905)
 C. anslemi Karunarathna & Ukuwela, 2019
 C. assamensis Das & Sengupta, 2000
 C. australis Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. avasabinae Agarwal, Bauer & Khandekar, 2020
 C. bangara Agarwal, Thackeray, Pal & Khandekar, 2020
 C. beddomei (Theobald, 1876)
 C. boiei (JE Gray, 1876)
 C. butewai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. dissanayakai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. flaviventralis Sayyed, Pyron & Dahanukar, 2016
 C. gemunu De Silva, Greenbaum & Jackman, 2007
 C. girii Mirza, Pal, Bhosale & Sanap, 2014
 C. goaensis Sharma, 1976
 C. godagedarai Silva, Bauer, Botejue & Karunarathna, 2019
 C. gotaimbarai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. gracilis (Beddome, 1870)
 C. graniticola  Agarwal, Thackeray, Pal & Khandekar, 2020
 C. gunasekarai Amarasinghe, Karunarathna, Madawala & De Silva, 2021
 C. gunawardanai Amarasinghe, Karunarathna, Madawala & De Silva, 2021
 C. heteropholis Bauer, 2002
 C. hitihami (Karunarathna et. al., 2019)
 C. indica Gray, 1846
 C. ingerorum Batuwita, Agarwal, & Bauer, 2019
 C. jerdonii (Theobald, 1868)
 C. kallima Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. kandambyi Batuwita & Udugampala, 2017
 C. kandiana (Kelaart, 1852)
 C. kawminiae (Karunarathna et. al., 2019)
 C. kivulegedarai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. kohukumburai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. kolhapurensis (Giri, Bauer & Gaikwad, 2009)
 C. kotagamai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. kottiyoorensis Cyriac and Umesh, 2014
 C. koynaensis Khandekar, Thackeray, & Agarwal, 2019
 C. krishnagiriensis Agarwal, Thackeray, & Khandekar, 2021
 C. kumarasinghei Wickramasinghe & Munindradasa, 2007
 C. latha Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. limayei Sayyed, Pyron, & Dileepkumar, 2018
 C. littoralis (Jerdon, 1854)
 C. lokugei Karunarathna, de Silva, Gabadage, Botejue, Madawala & Ukuwela, 2021
 C. maculicollis Cyria, Johny, Umesh, & Palot, 2018
 C. mahabali Sayyed, Pyron, & Dileepkumar, 2018
 C. menikay Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. molligodai Wickramasinghe & Munindradasa, 2007
 C. monticola Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. mysoriensis (Jerdon, 1853)
 C. nairi Inger, Marx & Koshy, 1984
 C. nandimithrai (Karunarathna et. al., 2019)
 C. nilagirica Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. nilgala (Karunarathna, Bauer, de Silva, Surasinghe, Somaratna, Madawala, Gabadage, Botejue, Henkanaththegedara & Ukuwela, 2019
 C. ornata (Beddome, 1870)
 C. otai Das & Bauer, 2000
 C. pava Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. phillipsi Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. rishivalleyensis Agarwal, Thackeray & Khandekar, 2020
 C. podihuna Deraniyagala, 1944
 C. pulchra Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. punctata Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. rajakarunai Wickramasinghe, Vidanapathirana & Rathnayaka, 2016
 C. rajgadensis Sayyed, Cyriac, Pardeshi, & Sulakhe, 2021
 C. rammalensis Vidanapathirana, Gehan-rajeev, Wickramasinghe & Mendis-Wickramasinghe, 2014
 C. ranganaensis Sayyed & Sulakhe, 2020
 C. retigalensis Wickramasinghe & Munindradasa, 2007
 C. samanalensis Wickramasinghe & Munindradasa, 2007
 C. scalpensis (Ferguson, 1877)
 C. shevaroyensis Khandekar, Gaitonde, & Agarwal, 2019
 C. silvula Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. sisparensis Theobald, 1876
 C. stellapulvis Khandekar, Thackeray, & Agarwal, 2020
 C. tanintharyi Lee, Miller, Zug, & Mulcahy, 2019
 C. thackerayi Khandekar, Gaitonde, & Agarwal, 2019
 C. thayawthadangyi Lee, Miller, Zug, & Mulcahy, 2019
 C. tigris  Khandekar, Thackeray & Agarwal, 2022
 C. tropidogaster Boulenger, 1885
 C. umashaankeri Narayanan & NA, 2022
 C. upendrai Manamendra-Arachchi, Batuwita & Pethiyagoda, 2007
 C. uttaraghati Agarwal, Thackeray, & Khandekar, 2021
 C. wicksi (Stoliczka, 1873)
 C. wynadensis (Beddome, 1870)
 C. yelagiriensis Agarwal, Thackeray, Pal & Khandekar, 2020
 C. yercaudensis Das & Bauer, 2000

Зондська група 

 C. aceh Iskandar, McGuire & Amarasinghe, 2017
 C. adangrawi  Ampai, Rujirawan, Wood, Stuart, & Aowphol, 2019
 C. affinis (Stoliczka, 1870)
 C. andalas Iskandar, McGuire & Amarasinghe, 2017
 C. argus Dring, 1979
 C. aurantiacopes Grismer & Ngo, 2007
 C. auriventralis Rujirawan, Yodthong, Ampai, Termprayoon, Aksornneam, Stuart & Aowphol, 2022
 C. baueri Das & Grismer 2003
 C. bayuensis Grismer, Grismer, Wood & Chan 2008
 C. bidongensis Grismer, Wood, Ahmad, Sumarli, Vazquez, Ismail, Nance, Mohd-amin, Othman, Rizaijessika, Kuss, Murdoc & Cobos, 2014
 C. biocellata Grismer, Chan, Nurolhuda & Sumontha 2008,
 C. boulengeri Strauch 1887
 C. chanardi Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. chanthaburiensis Bauer & Das 1998
 C. caudanivea Grismer & Ngo, 2007
 C. dezwaani Das 2005
 C. dringi Das & Bauer 1998
 C. flavigaster Chan & Grismer 2008
 C. flavolineata (Nicholls, 1949)
 C. grismeri Wood, Quah, Anuar Ms & Muin, 2013
 C. hangus Grismer et al., 2014
 C. harimau Chan, Grismer, Anuar, Quah, Muin, Savage, Grismer, Ahmad, Remigio & Greer, 2010
 C. huaseesom Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. jacobsoni Das 2005
 C. kamolnorranathi Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. karsticola Grismer, Grismer, Wood & Chan 2008
 C. kendallii (Gray, 1845)
 C. kumpoli Taylor 1963
 C. laoensis Grismer, 2010
 C. leucura Kurita, Nishikawa, Matsui & Hikida, 2017
 C. limi Das & Grismer 2003
 C. lineatubercularis Ampai, Wood, Stuart & Aowphol, 2020
 C. lineogularis Wood, Grismer, Aowphol, Aguilar, Cota, Grismer, Murdoch & Sites, 2017
 C. mahsuriae Grismer, Wood, Quah, Anuar, Ngadi & Ahmad, 2015
 C. matahari Nashriq, Davis, Bauer & Das, 2022
 C. mcguirei Grismer, Grismer, Wood & Chan 2008
 C. mimang Iskandar, McGuire & Amarsinghe, 2017
 C. modiglianii Das 2005
 C. monachorum Grismer, Ahmad, Chan, Belabut, Muin, Wood & Grismer, 2009
 C. mumpuniae Grismer et al., 2014
 C. muria  Riyanto, Munir, Martamenggala, Fitriana, & Hamidy, 2019
 C. narathiwatensis Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. neangthyi Grismer, Grismer & Chav, 2010
 C. nigridia (Smith, 1925)
 C. niyomwanae Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. nuicamensis Grismer & Ngo, 2007
 C. omari Grismer et al., 2014
 C. pagai Iskandar, McGuire & Amarsinghe, 2017
 C. paripari Grismer & Onn, 2009
 C. pemanggilensis Grismer & Das 2006
 C. peninsularis Grismer et al., 2014
 C. perhentianensis Grismer & Chan, 2008
 C. phangngaensis Wood, Grismer, Aowphol, Aguilar, Cota, Grismer, Murdoch & Sites, 2017
 C. phuketensis Das & Leon 2004,
 C. pseudomcguirei Grismer, Ahmad, Chan, Belabut, Muin, Wood & Grismer, 2009
 C. psychedelica Grismer, Ngo & Grismer, 2010
 C. punctatonuchalis Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. purnamai Riyanto, Hamidy, Sidik & Gunalen, 2017
 C. rajabasa Amarasinghe, Harvey, Riyanto & Smith, 2015
 C. roticanai Grismer & Onn, 2010
 C. selamatkanmerapoh Grismer, Wood, Mohamed, Chan, Heinz, Sumarli, Chan & Loredo, 2013
 C. selenolagus Grismer, Yushchenko, Pawangkhanant, Nazarov, Naiduangchan, Suwannapoom, & Poyarkov, 2020
 C. shahruli Grismer, Chan, Quah, Muin, Savage, Grismer, Ahmad, Greer & Remegio, 2010
 C. siamensis (Smith, 1925)
 C. stongensis Grismer et al., 2014
 C. sundagekko Grismer et al., 2014
 C. sundainsula Grismer et al., 2014
 C. tapanuli Iskandar, McGuire & Amarsinghe, 2017
 C. tarutaoensis  Ampai, Rujirawan, Wood, Stuart, & Aowphol, 2019
 C. temiah Grismer et al., 2014
 C. thachanaensis Wood, Grismer, Aowphol, Aguilar, Cota, Grismer, Murdoch & Sites, 2017
 С. tubaensis Quah, Wood, Anuar & Muin, 2020
 C. tucdupensis Grismer & Ngo, 2007
 C. timoriensis Duméril & Bibron 1836,
 C. vandeventeri Grismer, Sumontha, Cota, Grismer, Wood, Pauwels & Kunya, 2010
 C. whittenorum Das 2005

Примітки

Джерела 
 Grismer, L. L., Sumontha, M., Cota, M., Grismer, J. L., Wood Jr., P. L., Pauwels, O. S. G. & Kunya, K. 2010. A revision and redescription of the rock gecko Cnemaspis siamensis (Taylor 1925)(Squamata: Gekkonidae) from Peninsular Thailand with a description of seven new species. Zootaxa 2576: 1-55.

Геконові
Роди плазунів